Tarik – variante del nome proprio di persona arabo Tariq
Tarik – personaggio dei romanzi della serie Mondo Emerso, scritti da Licia Troisi
Tariq ibn Ziyad – generale berbero che portò la Spagna sotto il dominio islamico